Sacramentum — латинское слово:
  — таинство;
 Sacramentum — древнеримский юридический термин;
 Sacramentum — шведская блэк-метал группа.

См. также 
 Sacrament
 Сакраменто